

Населені пункти та їхні частини

 Іздебно — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Іздебно — село в гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Іздебно — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Іздебно — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Іздебно — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Іздебно — частина села Ґлінка-Духовна в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Іздебно — осада в гміні Семишль Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки